Гру́зия ( , Сакартве́ло) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря. Относится к Восточной Европе и Передней Азии; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии. Геополитически рассматривается как часть современной Европы.

Население, по итогам официальной переписи 2014 года, составляет  человека (по оценочным данным на начало 2021 года —  человека), территория —  км². Занимает 131-е место в мире по численности населения и 119-е по территории.

Столица — Тбилиси. Государственный язык — грузинский.

Грузия — унитарное государство с парламентской формой правления. 16 декабря 2018 года пост президента Грузии заняла Саломе Зурабишвили, премьер-министром с 22 февраля 2021 года является Ираклий Гарибашвили.

Согласно Конституции, в состав Грузии входят 2 автономные республики, 9 краёв и приравненный к ним столичный город.

Граничит с Россией на севере и востоке, Азербайджаном на юго-востоке и Арменией и Турцией на юге. На западе омывается Чёрным морем.

Территории Абхазии и Цхинвальского региона де-факто не управляются грузинским правительством и расцениваются им, Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, США и Европейской комиссией как оккупированные Россией части Грузии. Россия, Никарагуа, Науру, Венесуэла и Сирия признают их независимыми от Грузии государствами Республика Абхазия и Республика Южная Осетия.

Этимология 

Эндоним Грузии (საქართველო, Сакартвело — «страна картвелов») восходит к названию Картли () — одной из основных историко-географических областей Грузии и колыбели картвельской государственности. Как название Грузии на английском языке — Georgia — так и устоявшееся в русском и ряде других языков название «Грузия», скорее всего, происходят от Гурджан или Гурзан из арабо-персидских источников. Считается, что эти названия происходят от арабо-персидского гурдж (Гурджистан — «страна волков»), восходящего к персидскому слову горг «волк» и связанному с древнеперсидским вркан.

Наименование Грузии на армянском языке — «Վրաստան» (Врастан), в древности — Վիրք (Вирк), означающее в переводе «Верхняя страна». Наименование отражено также в древнеармянском как вирк (վիրք); считается, что от него и происходит древнегреческое название — «Иберия» (ιβηρία), вошедшее в латынь как hiberia.

Символы государства

Флаг 

Современный флаг, повторяющий историческое знамя Грузинского царства, был утверждён 14 января 2004 года особым «Законом о Флаге», в котором, в частности, даётся схема флага с указанием его пропорций. Отношение длины к ширине — 3:2. Ширина креста равна 1/5 ширины полотнища. Флаг Грузии является одним из древнейших флагов мира и используется с XIII века.

Герб 

Современный герб был принят 1 октября 2004 года. Он представляет собой щит красного цвета с изображением серебряной фигуры покровителя Грузии — Святого Георгия на коне, поражающего копьём дракона. Щит увенчан золотой короной, держат его 2 золотых льва. Под щитом находится лента с девизом «Сила в единстве». Герб частично основан на средневековом гербе грузинского царского дома Багратионов (Багратиони).

Гимн 

Современный гимн Грузии — «Тависуплеба» — утверждён в мае 2004 года, его музыка взята из двух опер З. Палиашвили (1871—1933) — «Даиси» («Сумерки») и «Абесалом и Этери», автор текста — современный грузинский поэт Давид Маградзе, использовавший цитаты из стихотворений грузинских поэтов-классиков — А. Церетели, В. Пшавелы, Г. Орбелиани и Г. Табидзе.

История

Древнейший период 

Пребывание человека на территории Грузии началось в древнейшие времена и имеет одну из самых длительных и непрерывных историй в мире. Часть специалистов склонна полагать, что страна была также в числе территорий, на которых происходила эволюция первых человекообразных существ. Приблизительно 1,8—1,6 млн лет до н. э. на территории нынешней Грузии обитал Дманисский гоминид, или Homo erectus georgicus («Человек грузинский») — один из подвидов вымершего вида Homo erectus. Близ села Квемо-Орозмани, находящегося на расстоянии около 30 км от Дманиси, был обнаружен человеческий зуб (четвёртый премоляр нижней челюсти, возможно представителя Homo erectus) возрастом 1,8 млн лет. Изучение найденных в Грузии останков Homo erectus georgicus показало, что некогда возможные предшественники человека современного типа переселились из северо-восточной Африки на Кавказ, в Грузию. Скорее всего, это была тупиковая ветвь развития.

Догосударственный период и этногенез 
Главную роль в истории Грузии сыграли древние картвельские племена. Большинство крупнейших грузинских исследователей-картвелологов считает, что первоначальным (в период с VI по IV тыс. до н. э.) ареалом древних картвелов и их прародиной являлась территория от северной Месопотамии вплоть до хребтов Северного Кавказа, для обозначения которой используется предложенный академиком Симоном Николозовичем Джанашия термин «Хатта-Субарети».

После произошедшей этно-языковой дивергенции древних картвелов возникли сванская (северная и западная Грузия) и карто-занская (южная, центральная и восточная Грузия) группы племён, которые впоследствии и стали формировать первые государственные объединения на территории страны (Диаоха, Колхида, Забаха), став основными элементами в процессе сложения грузинской нации.

Первые государства и древний период 
К концу III тыс. до н. э. относится распад родоплеменного строя среди картвельских племён и их переход от военной демократии к развитым племенным союзам, а к середине II тыс. до н. э. древние картвелы переходят на стадию ранней государственности.

Одними из первых и наиболее крупных государственных образований на непосредственной территории современной Грузии этого периода являются: Диаоха (Диаэни, Диаухи) в юго-западной Грузии, Колха (Колхида, Килхи, Кулха) в западной Грузии (Мегрелия, Абхазия, Аджария, Гурия, Имеретия, Сванетия) и Забаха в юго-восточной Грузии (Самцхе-Джавахети). Данные объединения сыграли важную роль в развитии грузинской государственности, став её родоначальниками.

В VII веке до н. э. нашествие киммерийцев значительно ослабляет Колхиду и навсегда уничтожает Урарту и Ассирию.

В VI веке до н. э. происходит завоевание южной Колхиды Ахеменедиской империей и начинается греческая колонизация. Согласно М. Бахтадзе, в V веке до н. э. образуется новое Колхидское государство (Эгриси) на территории нынешней западной Грузии, которое просуществовало до IV века до н. э.

В IV—III веках до н. э. образуется Иберийское царство (Картли) на территории нынешней восточной Грузии (существовавшее до VI века н. э.). С 229 года до н. э. начинается правление царских династий Иберии, правивших с 299 года до н. э. по 580 год н. э. В 65 году до н. э. римский полководец Помпей с войском вторгся в Иберийское царство.

В I веке н. э., согласно местной традиции, апостол Андрей Первозванный приносит христианство в Грузию и основывает ГПЦ.

В 35 году войско Картли вторгается в Армению; на армянском престоле воцарился брат царя Картли Фарсмана — Митридат. В 63 году Колхида вошла в состав Римской империи.

В 331 году трудами Святой Нины христианство объявлено государственной религией Иверии.

Средневековье 

В IV—VI веках на территории бывшей Колхиды усиливается Царство Лазов. В 482—484 годах царь Вахтанг I Горгасал (причисленный к лику святых) восстаёт против Сасанидов.

Между 526—532 годами начинается конфликт между Сасанидами и Византией за контроль над Иберией (Картли). В 542 году начинается «Большая война» между государством Сасанидов и Византией, которая заканчивается в 562 году.

В 580 году Ормизд IV отменил Иберийскую монархию после смерти царя Бакура III, и Иберия стала персидской провинцией, управляемой марзпаном (правителем). Грузинская знать призвала византийского императора Маврикия возродить Иберийское царство в 582 году. При поддержке византийцев в 588 г. образовался Картлийское эрисмтаварство. Гуарам I был назначен первым Куропалатом. В 591 году Византия и Персия согласились разделить Иберию между собой, при этом Тбилиси перешёл в руки Персии, а Мцхета — под Византийским контролем.

В 608 году происходит церковный раскол между Грузинской и Армянской церквями.

В 627 году византийский император Ираклий I начал осаду Тбилиси, а на следующий год город был взят хазарами.

В 654 году был подписан договор c Арабским халифатом, получивший название «Охранная грамота» (см. также: Арабское правление в Грузии).

В 735 году арабский полководец Марван II ибн Мухаммад (Марван Глухой) напал на Грузию; он хотел через Лазику (Эгриси) пройти в Хазарию и уничтожить её, ряд территорий оказались под контролем арабов. В 736 году был образован Тбилисский эмират — исламское государственное образование под эгидой Арабского халифата.

В 786 году Лазское царство сливается с Абазгией и образует Абхазское царство. В конце VIII века арабы упразднили эрисмтаварство в Картли.

В 813 году Ашот I Куропалат основывает княжество Тао-Кларджети.

В 853 году Тбилиси был захвачен арабскими войсками под предводительством Буга аль-Кабира.

В 888 году Адарнасе IV Багратиони восстановил грузинскую монархию.

В 914 году эмир Абул-Касим вторгается в южную и восточную Грузию. В 979 году с помощью Давида Куропалата подавлено восстание Варды Склира против Василия II.

В 1008—1010 годах царь Баграт III создаёт единое Грузинское государство, присоединив в 1010 году Кахети и Эрети.

В 1023 году между Грузией и Византией был подписан мирный договор, но в 1028 году вновь происходит нападение византийцев на Грузию.

В 1064 и 1068 годах происходит два похода сельджуков на Грузию. В 1073 году происходит восстание феодалов против Георгия II.

В 1083 году Георгий II начал платить дань сельджукам, в 1099 году Давид IV Строитель прекратил выплату дани.

В 1104 году Давид IV Строитель созывает Руис-Урбнисский собор; в 1106 году было начато строительство Гелатского монастыря.

В 1110 году от турок-сельджуков был освобождён Самшвилде, в 1115 году — Рустави, в 1117 году — Гиши, в 1118 году — Лоре. 12 августа 1121 года сельджукское войско разбито грузинами в Дидгорской битве, в дальнейшем от турок-сельджуков в 1122 году был освобождён Тбилиси, в 1123 году — Дманиси.

В 1210 году Грузия предпринимает военный поход в Северный Иран. В 1220 году происходит первое вторжение монголов в Грузию. В 1226 году Тбилиси был взят хорезмшахом Джалал ад-Дином.

В 1266 году княжество Самцхе отделилось от единой Грузии.

С 1386 по 1403 год Тамерлан предпринял серию разрушительных походов против Грузии. В 1403 году Тамерлан и Георгий VII подписали мирное соглашение.

XV—XVIII века 
В XV веке Грузия оказывается окружённой мусульманским миром и, будучи фактически изолированной, приходит в упадок. Последним царём объединённой Грузии был Георгий VIII; в дальнейшем происходит распад Грузии на Картлийское царство, Кахетинское царство, Имеретинское царство и Самцхе-Саатабаго.

В XVI веке территория современной Грузии становится ареной противостояния между Османской империей и Сефевидской империей; с 1578 по 1590 год идёт турецко-персидская война за контроль над Закавказьем, в результате которой Персия теряет Закавказье. Тем не менее, в дальнейшем, в 1597 году, шах Аббас изгоняет турок из Грузии и Кавказа, а в 1599 году происходит освобождение Горийской крепости от османов.

В составе Российской империи 

В XVIII веке правители Грузии пытались бороться за возрождение страны и её освобождение из-под власти враждебных исламских держав. Крупные административные, законодательные, военные и хозяйственные реформы проводились в Картли при Вахтанге VI. К этому времени активизируются очень близкие политические, культурные и церковные связи с Россией. Грузинские правители неоднократно обращались к российскому правительству с просьбой о совместных действиях против Османской империи и Ирана. К концу XVII века в Москве сложилась грузинская колония, сыгравшая значительную роль в укреплении российско-грузинских контактов. После захвата Тбилиси османскими войсками в 1723 Вахтанг VI и его сторонники эмигрировали в Россию.

Согласно переписи населения 1780 года, грузинское население в Грузии составило 675 тысяч человек.

В 1783 году подписан Георгиевский трактат.

В 1795 году произошла Крцанисская битва, в которой войска Ираклия II и имеретинского царя Соломона II сражались против персидской армии Ага-Мухаммед хана, поводом для которой стал отказ Ираклия II выполнить требование Ага Мухаммед-хана разорвать союзный договор между Картли-Кахетинским царством и Российской империей. Силы были неравны, в результате битвы погибли почти все грузинские воины, а вскоре после этого практически полностью был захвачен и уничтожен Тифлис.

В 1801 году Александр I издаёт манифест, согласно которому Картли-Кахетинское царство было упразднено. В 1809 году русская армия заняла Поти и Кутаиси, в 1811 году — Ахалкалаки, в том же году была упразднена автокефалия Грузинской Церкви.

XIX век характеризовался массовыми крестьянскими выступлениями и национально-освободительными устремлениями среди грузинского дворянства и интеллигенции, важнейшей фигурой этого времени становится И. Чавчавадзе.

В 1860—1890-е годы происходит строительство Закавказской железной дороги (Поти — Тбилиси, Батуми — Тбилиси — Баку).

Грузинская демократическая республика 

После распада Закавказской демократической федеративной республики 26 мая 1918 года в Тифлисе (Тбилиси) в Воронцовском дворце была провозглашена независимость Грузии.

Грузинское правительство заключает договор с Германией, на основании которого войска Кайзера размещаются в Грузии, а Германия начинает вывозить сырьё из Грузии через порт Батуми.

В июне 1918 года грузинская армия под командованием генерала Мазниашвили захватывает Абхазию.

Далее Грузия захватывает российские земли: 2 июля — Адлер, 5 июля — Сочи, 27 июля — Туапсе, чуть позднее — Хадыженск.

В 1918—1920 годах в Южной Осетии вспыхивают восстания, подавленные грузинской армией.

В составе СССР 

С 12 марта 1922 года Грузия (совместно с Абхазией) являлась частью Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР); с 30 декабря 1922 года в составе ЗСФСР входила в состав СССР. С 5 декабря 1936 года — входила непосредственно в состав СССР как союзная республика. При этом, по конституции Абхазской ССР, эта республика также входила в состав ЗСФСР и являлась субъектом, через Грузинскую ССР, так как Абхазия находилась в федеративных отношениях с Грузией.

С 30 декабря 1922 года Грузия в составе ЗСФСР входит в СССР.

В августе — сентябре 1924 года происходит Августовское восстание против советской власти.

В 1936 году, по новой конституции СССР, Грузинская ССР, Армянская ССР и Азербайджанская ССР вошли в состав СССР как самостоятельные союзные республики. Закавказская федерация была упразднена.

В марте 1956 года в Тбилиси происходят массовые митинги и демонстрации, вызванные выступлением Первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущёва с докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС и приведшие к человеческим жертвам.

За годы советской власти в Грузии была осуществлена индустриализация, коллективизация сельского хозяйства. Были созданы целые новые отрасли промышленности.

В середине 1970-х годов в Грузии возникает диссидентское движение, во главе которого находились Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. 14 апреля 1978 года в Тбилиси прошли массовые демонстрации протеста, причиной которой послужил проект новой Конституции ГССР, в которой грузинский язык лишался государственного статуса.

9 апреля 1989 года в результате разгона многотысячного оппозиционного митинга у Дома правительства на Проспекте Руставели погибли 21 человек и пострадали 290.

Независимая Грузия 

28 октября 1990 года в Грузии были проведены первые многопартийные парламентские выборы в СССР, в которых убедительную победу одержали национально-политические организации, входящие в блок «Мргвали Магида — Тависупали Сакартвело» («Круглый стол — свободная Грузия»; лидер — бывший диссидент З. Гамсахурдиа). В результате выборов был сформирован Верховный Совет Грузинской ССР, который возглавил Гамсахурдиа. Парламент объявил о переходном периоде до восстановления независимости Грузии, изменил все государственные атрибуты Грузинской ССР (гимн, государственный флаг и герб) на атрибуты Грузинской демократической республики.

31 марта 1991 года, в Грузии состоялся референдум по вопросу восстановления государственной независимости Грузии на основании Акта о независимости от 26 мая 1918 года, что фактически являлось решением о выходе из СССР. В референдуме приняли участие 90,5 % избирателей, из которых за государственную независимость проголосовало 98,93 %. Два региона республики — Абхазия и Южная Осетия — заявили о своём особом положении, продекларировав своё стремление выйти из состава Грузии.

9 апреля 1991 года Верховный совет принял акт о восстановлении независимости Грузии, в котором было заявлено о юридической силе Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года. В тот же день Конгресс США признал легитимность референдума 31 марта Чрезвычайной резолюцией, которая является де-факто признанием независимости от СССР.

После распада СССР и преобразования Грузинской ССР в современную Грузию, в результате ряда вооружённых конфликтов (Южноосетинская война (1991—1992), Война в Абхазии (1992—1993)) образовалось 2 неподконтрольных тбилисскому правительству непризнанных государства — Абхазия и Южная Осетия, претендовавших на территории бывшей Абхазской АССР и Юго-Осетинской АО, соответственно. Грузия получила международно-правовое признание большинства стран мира в 1992 году, Абхазия и Южная Осетия же долгое время оставались непризнанными.

26 мая 1991 года были проведены первые президентские выборы, на которых одержал победу З. Гамсахурдиа. 22 декабря 1991 части грузинской Национальной гвардии под предводительством Тенгиза Китовани подняли мятеж, впоследствии поддержанный вооружёнными формированиями «Мхедриони» Д. Иоселиани и положивший начало гражданской войне. 6 января 1992 года Гамсахурдиа и члены правительства были вынуждены покинуть Грузию. Пришедший к власти Военный совет объявил о восстановлении действия конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года.

В марте 1992 года председателем Государственного совета Грузии — руководящего органа, созданного победившей оппозицией — был выбран бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.

24 сентября 1993 года З. Гамсахурдиа вернулся в страну (из столицы фактически независимой Ичкерии города Грозного прибыл в западногрузинский город Зугдиди) и попытался вновь прийти к власти, положив начало короткой, но ожесточённой гражданской войне. Шеварднадзе был вынужден призвать на помощь российские войска, в обмен на российскую военную помощь Грузия дала согласие на присоединение к СНГ. В конце декабря 1993 года Гамсахурдия погиб при невыясненных обстоятельствах.

Высокая коррупция, низкий уровень жизни, а также обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов 2003 года привели к революции и отставке Эдуарда Шеварднадзе 23 ноября 2003 года.

В августе 2008 года произошёл вооружённый конфликт между Грузией и Южной Осетией, на стороне которой также выступили Абхазия и Россия; после него Россия и ещё ограниченный ряд стран признали Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенных независимых государств (при этом подавляющее большинство государств-членов ООН независимость данных территорий не признают).

Внешняя политика Грузии 

Грузия поддерживает дипломатические отношения со 180 странами мира, последними по времени были установлены отношения с Северной Македонией в феврале 2019 года. Ранее Грузия поддерживала дипломатические отношения с Россией, которые были прерваны после пятидневной войны в Южной Осетии в августе 2008 года и признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии.

Внешняя политика Грузии ориентирована на вступление страны в НАТО и ЕС.

Государственное устройство

Основы государственного строя 
Грузия — унитарная республика парламентского типа. Основным законом государства является конституция, принятая 24 августа 1995 года. Она основывается на тысячелетней государственности Грузии и главных принципах конституции страны, принятой в 1921 году. В середине октября 2010 года парламент страны принял проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Грузии», утверждённый главой государства в начале ноября того же года. В марте 2018 года были приняты поправки, утвердившие переход Грузии к парламентской форме республики после президентских выборов 2018 года.

Согласно «Economist Intelligence Unit», страна в 2018 была классифицирована по индексу демократии как гибридный режим.

Исполнительная власть 

Исполнительная власть сосредоточена в руках президента, который, в соответствии с конституцией, является главой государства, исполнительной власти, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами Грузии, высшим представителем Грузии во внешних отношениях; обеспечивает её единство и целостность, работу государственных и всех прочих органов. Президент Грузии избирается на срок 5 лет Избирательной комиссией, состоящей из 300 членов, состав которой утверждается Центральной избирательной комиссией Грузии. Действующим главой государства с 16 декабря 2018 года является С. Зурабишвили, избранная в ходе президентских выборов 2018 года.

Высшим органом исполнительной власти, осуществляющим внутреннюю и внешнюю политику страны, является правительство Грузии, возглавляемое премьер-министром. Члены правительства назначаются и освобождаются от должности премьер-министром. Премьер-министр выдвигается политической партией, имеющей наилучшие результаты на выборах парламента, и утверждается парламентом. Действующим премьер-министром с 8 сентября 2019 года является Ираклий Гарибашвили.

Законодательная власть 

Законодательная власть страны представлена однопалатным парламентом Грузии. Парламент является высшим законодательным органом и состоит из 150 депутатов. 77 депутатов избираются по спискам, 73 — от одномандатных округов. Все депутаты избираются сроком на 4 года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Законодательная власть парламента, согласно конституции Грузии, ограничена законодательной властью парламентов автономных республик — Абхазии и Аджарии.

Первые многопартийные выборы были проведены 28 октября 1990 года, а председателем был избран З. Гамсахурдиа, впоследствии президент Грузии. В 1991—1992 годах произошёл конфликт Гамсахурдиа с парламентом, переросший в вооружённое столкновение. Государство возглавил Э. Шеварднадзе, и функции парламента до выборов 1992 года выполнял госсовет Грузии; затем были проведены общенародные выборы.

В настоящее время парламент Грузии созывается на две сессии: весеннюю (февраль — июнь) и осеннюю (сентябрь — декабрь). Чередуются недели пленарных заседаний и работы в комитетах.

В настоящее время председателем парламента является А. Талаквадзе.

Судебная власть 

Грузия имеет трёхуровневую судебную систему. Нижним уровнем судебной системы являются городские и районные суды, являющиеся судами первой инстанции. Над ними стоят апелляционные суды, расположенные в Тбилиси и Кутаиси, которые в составе 3 судей рассматривают апелляционные жалобы на решения районных (городских) судов. Судом третьего, наивысшего уровня, является Верховный суд Грузии, расположенный в Тбилиси. Судьи Верховного суда Грузии избираются парламентом по представлению Высшего совета юстиции, из числа судей парламентом по представлению Высшего совета юстиции избирается председатель. В настоящее время исполняющей обязанности председателя Верховного суда Грузии является М. Тодуа.

Грузия является участником Международного уголовного суда.

Вооружённые силы 

Вооружённые силы Грузии состоят из сухопутных войск, сил специального назначения, военно-воздушных сил, национальной гвардии и военной полиции.

Численность ВС Грузии на 2009 год —  человек, в том числе 21 генерал, 6166 офицеров и подофицеров,  рядовых, 125 курсантов и 388 гражданских служащих.

Бюджет министерства обороны на 2016 год составил 600 млн лари (2010 год — 750 млн; 2009 год — 897 млн; 2008 год — 1,545 млрд лари).

Административно-территориальное деление 

В административном отношении территория Грузии де-юре включает 2 автономные республики ( avtonomiuri resp’ublik’a): Абхазию и Аджарию, 9 краёв ( mkhare) и приравненный к ним город (столица Тбилиси). Территория Абхазской Автономной Республики, а также часть территории краёв Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имеретия, Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия контролируются де-факто самостоятельными республиками Абхазия и Южная Осетия, соответственно. Края и автономная республика подразделяются на муниципалитеты ( munitsip’alit’et’i) и приравненные к ним города краевого (республиканского) значения.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 

Грузия расположена в центральной и западной части Закавказья, между 41°07' и 43°05' северной широты и 40°05' и 46°44' восточной долготы — на стыке полувлажного Средиземноморья, аридной Арало-каспийской впадины и континентальных нагорий, что обусловило разнообразие природных условий и богатство флоры и фауны. Площадь Грузии составляет  км², граничит с Россией на востоке и севере, с Арменией и Турцией на юге и с Азербайджаном на юго-востоке. Черноморское побережье страны имеет протяжённость 308 км.

Рельеф 
Береговая линия изрезана незначительно. Север Грузии занимает Большой Кавказский хребет. На его южном склоне расположены Кодорский, Сванетский, Харульский, Ламисский, Гудисский, Картлийский и Кахетский хребты; на северном — Хохский, Шавана, Кидеганский, Хевсуретский и Пирикитский хребты. Главную роль в создании нивальных форм рельефа на высокогорном севере Грузии сыграли ледники. На востоке Большого Кавказа находятся вулканические образования, которые относятся к исторической эпохе. На юге, в межгорной депрессии — Иверийская и Колхидская низменности, разделённые Дзирульским массивом. Большую их часть занимают аллювиальные равнины. Аллювием сложены также и Внутреннекартлийская, Нижнекартлийская и Алазанская равнины. Южнее Колхидского региона, на высоте 2850 м над уровнем моря, возвышаются Месхетский, Шавшетский, Триалетский и Локский хребты. Южно-Грузинское вулканическое нагорье, вершиной которого является гора Диди-Абули, занимает южную зону Грузии.

Природные условия Грузии очень разнообразны. На протяжении исторического времени они не претерпевали резких изменений и не вызывали решающих перемен в социальной и хозяйственной жизни населения, однако природные катаклизмы Ледникового периода существенно повлияли на жизнь людей каменного века, обитавших на территории современной Грузии. Разнообразие ландшафтов, гидрологических условий, почвенного покрова, растительности и животного мира в конечном счёте является следствием неотектонических поднятий и погружений. Географическое положение и климатические особенности Грузии, по-видимому, также сыграли определённую роль в формировании государства. Малая распространённость мореходства и морского промысла древней и средневековой Грузии объясняется отсутствием сколько-нибудь значительных заливов, а также островов и полуостровов на протяжении всего Черноморского побережья Грузии.

Рельеф 

Территория Грузии сочетает высокогорный, среднегорный, холмистый, низменно-равнинный, плоскогорный и платообразный рельеф. В полосе Большого Кавказа расположена самая высокая географическая точка страны — вершина Шхара (5193,2 м). На севере Грузии находится Южный склон Большого Кавказского хребта. Хребты южного склона Кавказского хребта — Кодорский, Сванетский, Харульский, Ламисский, Гудисский, Картлийский, Кахетский; северного — Хохский, Шавана, Кидеганский, Хевсуретский и Пирикитский. В высокогорной полосе страны ярко выражены горно-эрозионные, горно-гляциальные и нивальные формы рельефа, в создании которых главную роль сыграли ледники.

Почвы и природные комплексы 
В Грузии представлены различные виды почв: от серо-бурых и засолённых полупустынных почв сухих степей — до бурых лесных почв умеренно влажных лесов, краснозёмов и подзолистых почв влажной субтропической зоны и горно-луговых высокогорных. На территории Грузии встречаются также полупустыни, которые расположены, в основном, на востоке страны. Ей характерна высотная поясность.

Полезные ископаемые 

Грузия располагает широкой гаммой полезных ископаемых. Минерально-ресурсный потенциал страны представлен 450 месторождениями полезных ископаемых 27 видов, основными из которых являются: высококачественные марганцевые руды (Чиатура, запасы — 200 млн т, ежегодная добыча — до 6 млн т), каменный уголь (Ткибули; запасы — 400 млн т), медные руды (Марнеули, запасы — 250 тыс. т), нефть (Самгори, Патардзеули, Ниноцминда, промышленные запасы — 30 млн т).

Грузия располагает значительными запасами строительных материалов: бентонитовой глины (17 млн т), доломитов, известняка (200 млн т), глины для производства цемента (75 млн т) и кирпича (47 млн м³), гипса, талька, формовочного песка.

На территории Грузии зарегистрировано около 2 тыс. источников пресной воды с суммарным годовым дебетом 250 млрд л., 22 месторождения минеральных вод, в том числе лечебных — «Боржоми», «Саирме», «Набеглави», «Зваре» и других, общим дебетом около 40 млрд л/год. В настоящее время пресные и минеральные воды экспортируются в 24 страны мира.

Общая площадь лесов — 3 млн га. Запасы древесины оцениваются в 434 млн м³. Территория страны — богатая сырьевая база для фармацевтической промышленности.

Уникальны по своим характеристикам рекреационные ресурсы страны — горные и морские курорты.

Климат 
Запад Грузии находится под влиянием влажного субтропического климата, а восток — под влиянием средиземноморского. Границей между ними служит Лихский (Сурамский) хребет. Большой Кавказский хребет служит барьером для холодных северных ветров. Вдоль побережья Чёрного моря, а также в районе, известном как Колхидская низменность, доминирует субтропический климат с высокой влажностью и обильными осадками (от 1000 до 2000 мм в год, а в черноморском порту Батуми — даже 2500 мм в год). В этом регионе произрастает несколько разновидностей пальмовых. В январе—феврале средняя температура составляет 5 °C, а в июле—августе — +24 °C.

Водные ресурсы 

Речная сеть Грузии развита неравномерно. Наибольшей густотой она отличается в Западной Грузии. На территории страны течёт больше  рек.

Реки Грузии принадлежат двум бассейнам — Черноморскому (75 % стока) и Каспийскому. Почти весь сток Каспийского бассейна выносится рекой Кура, на которой расположено Мингечаурское водохранилище. Реки Черноморского бассейна (Западная Грузия) не образуют единой системы, впадая в море самостоятельно. Главная из них — Риони, протекающая на нижнем отрезке по Колхидской низменности. Значительны также Ингури и др.

Большинство рек, берущих начало в горах, имеет максимальный расход весной, при таянии снега (половодье). Реки, получающие питание главным образом из ледников, несут более всего воды летом и имеют в это время резко выраженный суточный ход расхода с максимумом в вечерние часы и минимумом перед рассветом. Обладая быстрым течением, горные реки замерзают редко. Они протекают в глубоких ущельях, имея значительное количество порогов. В зоне известняков Большого Кавказа и вулканических пород Джавахетского нагорья подземный сток превосходит поверхностный. Грузия богата гидроэнергоресурсами. На многих горных реках сооружены каскады ГЭС, построены водохранилища. Общая длина оросительных систем превышает 1000 км.

Озёр в Грузии немного — в основном, на Джавахетском нагорье. Самое большое из них — озеро Паравани.

Флора и фауна 

Очень богат растительный мир страны. По подсчётам ботаников, количество видов цветковых растений — свыше 4500. Относительная стабильность климата в прошлом способствовала сохранению древних элементов флоры, реликтовых и эндемичных растений (рододендроны, самшит, лавровишня, хурма и др.).

Фауна Грузии также довольно разнообразна. На территории Грузии обитает свыше 11 тыс. видов беспозвоночных, в том числе почти 9150 членистоногих (из них свыше 8230 видов насекомых). Зафиксировано 84 вида пресноводных рыб, а также 6 интродуцированных видов. Земноводные представлены 12 видами. 52 вида, принадлежащих к классу рептилий, включают 3 вида черепах, 27 видов ящериц и 23 вида змей (из них 3 вида змей и 12 ящериц — эндемики Кавказа). На территории Грузии обитает 109 видов млекопитающих.

Для экосистем Грузии обычны такие крупные млекопитающие, как медведь, волк, лиса, благородный олень, косуля, кабан. На грани вымирания находится леопард, считавшийся исчезнувшим на Кавказе видом и вновь обнаруженный грузинскими зоологами в 2001 году. Полосатая гиена и джейран также находятся на грани вымирания. В XX веке окончательно исчезли черноморский тюлень-монах и туранский тигр, но появились (были интродуцированы) и новые виды, такие как североамериканский енот-полоскун и дальневосточная енотовидная собака, а также подвид белки обыкновенной — белка-телеутка.

Для альпийского и субальпийского пояса характерны два вида туров: дагестанский и кавказский, которые встречаются в высокогорьях Большого Кавказа и являются эндемиками Кавказских гор.

Вблизи черноморского побережья Грузии из млекопитающих встречаются 3 вида дельфинов — белобочка, афалина и морская свинья. Кроме того, в 1939 году около Батуми был отмечен белобрюхий тюлень. Из морских рыб встречаются в числе прочих акулы, скаты, белуги, русский и атлантический осетры, черноморский лосось, хамса, сельди, морские собачки, камбалы, иглы-рыбы, морские коньки и другие.

Охраняемые территории 
В 1912 году был создан первый в Грузии заповедник — Лагодехский. Сегодня на территории страны находится 14 государственных заповедников, 8 национальных парков, 12 охраняемых территорий, 14 природных памятников и 2 защищённых ландшафта. Они составляют 7 % площади Грузии ( га). Около 75 % особо охраняемых природных территорий занимают леса.

Население

Общие данные 
Оценка общей численности населения Грузии, по данным национальной статистической службы на 1 января 2021 года, составила  человек, по переписи населения Грузии 2014 года — , по оценке на 1 января 2014 года —  человек.

По плотности населения (53 чел./км²) Грузия в 2017 году занимала 123-е место в мире.

Национальный состав 

Согласно переписи населения Грузии 2014 года из  жителей в стране проживали следующие национальные группы:
.

По оценке госминистра по вопросам диаспоры Мирза Давитая, за пределами Грузии проживает более 1,6 млн грузин (25,7 %). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II назвал печальным тот факт, что за границу уехало много соотечественников: «Я не ожидал, что грузины в таком количестве так легко уедут за границу. Знаю, их заставила нужда, но лучше жить в нужде, но у себя на Родине» — сказал патриарх, призвав эмигрантов к возвращению на Родину.

Религиозный состав 

83,42 % населения Грузии исповедуют православие (Грузинская православная церковь), 10,74 % — мусульмане, 2,94 % — приверженцы Армянской апостольской церкви, 0,52 % — католики, 0,33 % — Свидетели Иеговы, 0,23 % — езиды, 0,07 % — протестанты, 0,04 % — иудеи; другие религии — 0,04 %. Грузия является вторым после Армении государством в мире, принявшим христианство как государственную религию в IV веке. Грузинская Православная Церковь — одна из древнейших христианских церквей.

Православные составляют подавляющее большинство населения практически во всех регионах Грузии, за исключением Аджарии, где 40 % населения — аджарцы-мусульмане; Квемо-Картли, где 43 % — мусульман-азербайджанцев, а также Самцхе-Джавахетии, где православные в меньшинстве (45 %), что связано с высокой долей армян, которые принадлежат к Армянской апостольской церкви (40 % населения региона) и католической церкви (9 % населения региона).

Урбанизация 

В городах проживает около 55 % населения Грузии (более 2,0 млн человек по переписи 2014 года); 4 города имеют население свыше 100 тыс. человек, в том числе Тбилиси с населением около 1,1 млн человек.

Также около 86 тыс. человек (перепись 2014 года) живут в 39 посёлках городского типа.

Образование 

В 2018 году расходы на образование составляли 3,5 % от ВВП Грузии. Основными регламентирующими документами в сфере образования являются Закон об общем образовании, Закон о профессионально-техническом образовании и Закон о высшем образовании, принятые, соответственно, в 2005, 2007 и 2004 годах.

Среднее образование имеет три уровня: начальная школа (6 лет), основная школа (3 года), средняя школа (3 года). По окончании основной школы школьники получают аттестат об основном образовании, а по окончании двенадцатого класса — аттестат о полном среднем образовании. Принята десятибалльная система оценок

Наука 

От советского прошлого страна унаследовала целую сеть научных учреждений и ВУЗов, но за годы независимости научная сфера пережила кризис: число патентных заявок сократилось в 1994—2011 годах с 545 до 398. Впрочем, по состоянию на 2011 год, Грузия по числу патентных заявок за год заметно опережает другие страны Закавказья.

Экономика 

В 2012 году, по данным Всемирного банка, ВВП Грузии на душу населения (по паритету покупательной способности) составил $ 5902. В 2007 году, по данным МВФ, темпы роста ВВП составили 12,4 %, в 2008 году — 2,4 %. Внешнее финансирование сыграло значительную роль в обеспечении роста экономики в последние годы, а также в формировании государственной экономической политики и отраслевой структуры экономики. В 2009 году, по данным ЦРУ, ВВП упал на 7 %. Уровень безработицы в 2010 году составил 16,9 %; доля населения, живущего за чертой бедности — 31 % (2006). По данным на II квартал 2011 года, совокупный внешний долг Грузии равнялся $ 10,5 млрд, что на $ 1,8 млрд превышало такой же показатель предыдущего года.

Промышленность 

В настоящее время большинство промышленных предприятий Грузии либо простаивают, либо загружены частично. Основной рост промышленности в последние годы обеспечивается за счёт пищевой промышленности, добычи металлических руд (в основном, марганцевых), а также производства металлических и неметаллических изделий. Суммарная доля этих отраслей в структуре промышленного производства (без энергетики) в 2005 году составляла 76 %.

Ведущими отраслями промышленности Грузии являются: пищевая (производство чая, вин и коньяков, табачных изделий, эфиромасличных культур, овощных и фруктовых консервов, минеральных вод, лесных орехов), лёгкая (шёлковое, шерстяное, хлопчатобумажное, обувное, трикотажное, швейное производства), машиностроение (производство электровозов, автомобилей, станков в Тбилиси, Кутаиси, Батуми), чёрная металлургия (металлургический комбинат в Рустави, Зестафонский завод ферросплавов, комбинат Чиатурмарганец), цветная металлургия (Маднеульский комбинат), химическая (производство азотных удобрений, химволокна, красок, бытовой химии — в Рустави). В 2007 году объём экспорта цемента составил $ 64 млн против $ 28,8 млн в 2006 году.

Бизнес 
Согласно докладу «Doing Business» Всемирного банка, при министре экономики К. Бендукидзе в 2004—2007 годах Грузия стала самой реформируемой страной в мире. В частности, Грузия поднялась с 137-го на 15-е место в рейтинге стран по лёгкости ведения бизнеса 2015 года. Важную роль в улучшении условий для бизнеса сыграл Акт экономической свободы Грузии, разработанный группой авторов под руководством Бендукидзе. Согласно докладу «Ведение бизнеса» Всемирного банка, опубликованному 31 октября 2018 года, Грузия заняла 6-е место в глобальном рейтинге исследования, тем самым получила наивысший рейтинг среди стран Европы и Центральной Азии.

Сельское хозяйство 

Большая часть сельхозпродукции в Грузии производится на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах. Большинство аграрных хозяйств небольшие и полагаются они, в основном, на ручной труд. Продуктивность сельского хозяйства Грузии крайне низка: концентрируя больше 50 % занятого населения, оно обеспечивает только 12 % ВВП.

Пригодные для сельского хозяйства площади составляют 16 % общей территории страны. Пригодная для эффективного сельхозоборота площадь земель сокращается вследствие хронической нехватки удобрений, падения культуры обработки земли и т. п. В 2003 году посевные площади сельскохозяйственных культур в Грузии составляли 562 тыс. га, в 2008 году — 329 тыс. га.

В Грузии выращиваются пшеница, ячмень, кукуруза, фасоль, табак, подсолнечник, соевые бобы, картофель, овощи, дыни, кормовые культуры, чай, виноград, фрукты, цитрусовые.

Грузинские аграрии способны произвести не более трети объёма хлеба, потребляемого в Грузии, следствием чего является необходимость значительного импорта зерновых в страну.

С 2003 по 2008 год индекс физического объёма продукции сельского хозяйства Грузии уменьшился на 26 %, растениеводства — на 24 %, животноводства — на 28 %. В 2008 году объём продукции сельского хозяйства Грузии составил 2,42 млрд лари, из которых на растениеводство пришлось 998 млн лари, на животноводство — 1,35 млрд лари, сельскохозяйственные услуги — 65 млн лари.

В Грузии в 2006 году был задействован проект Всемирного банка, основной целью которого являлась реконструкция и строительство в стране предприятий перерабатывающей промышленности.

Основные задачи, которые ставились в рамках концепции, — полное освоение сельскохозяйственного потенциала Грузии, повышение качества продукции и её конкурентоспособности, реконструкция сельскохозяйственной инфраструктуры, обновление техники, развитие перерабатывающей промышленности. Концепция также предусматривает обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение экспортного потенциала грузинской сельскохозяйственной продукции, усиление позиций на традиционных и новых рынках. Кроме того, большое внимание уделяется реконструкции системы мелиорации.

Основные сельскохозяйственные культуры: виноград, зерновые, сахарная свёкла, подсолнечник, картофель. Мясо-молочное и мясо-шёрстное животноводство, птицеводство.

Транспорт и коммуникации 

Длина железных дорог — более 1600 км. В железнодорожных перевозках преобладают перевозки нефтепродуктов.

Крупнейшие морские порты Грузии: Батуми, Поти, Супса. В основном, они занимаются перевалкой нефти и нефтепродуктов.

Через Грузию проходят магистральные линии нефте- и газопроводов Баку — Тбилиси — Джейхан, Баку — Супса, Баку — Тбилиси — Эрзурум и Владикавказ — Казбеги — Красный мост.

Автоспорт 

Гоночная трасса «Рустави» расположена в 20 км по прямой от столицы Грузии Тбилиси и названа по имени ближайшего населённого пункта — Рустави. В 2011—2012 годах полностью реконструирована по стандартам Категории 2 FIA и стала первым профессиональным автодромом, построенным в регионе Закавказья. В церемонии открытия обновлённой трассы, состоявшейся 29 апреля 2012 года, принял участие президент Грузии М. Саакашвили за рулём болида класса Формула-3.

Энергетика 
В 2007 году производство электроэнергии составило 8,34 млрд кВт·ч, а потребление — 8,15 млрд кВт·ч. По итогам 2008 года, из Грузии было экспортировано 680 млн кВт·ч электроэнергии (в том числе 216 млн кВт·ч в Турцию), импортировано — 758 млн кВт·ч (в том числе 669 млн кВт·ч из России).

Гидроэлектростанции вырабатывают свыше 80 % электроэнергии в Грузии. Крупнейшими электростанциями являются Тбилисская ГРЭС, гидроэлектростанции на реках Ингури, Риони, Храми, Абаше и других.

На реке Риони построен Варцихский каскад из четырёх ГЭС (178 МВт): Ладжанурская ГЭС (112 МВт),  (66,5 МВт) и Риони ГЭС (48 МВт), с советского времени существует проект Намахвани ГЭС (480 МВт). На реке Арагви построена Жинвальская ГЭС (130 МВт), на реке Храми — Храмская-1 (113 МВт) и Храмская-2 ГЭС (110 МВт), на реке Ткибули — Ткибули ГЭС (80 МВт).

В настоящее время энергетический сектор Грузии полностью приватизирован. Единственное исключение составляет Ингурская ГЭС, эксплуатируемая совместно с Абхазией (при этом отсутствуют подписанные юридические документы, регламентирующие данное сотрудничество: по негласному соглашению 60 % вырабатываемой электроэнергии передаётся в Грузию, 40 % — в Абхазию). Плотина этой станции находится в Грузии, а основные агрегаты — в Абхазии. В декабре 2008 года министерство энергетики Грузии и российская компания «Интер РАО ЕЭС» подписали меморандум о совместном управлении Ингурской ГЭС.

Валюта 

Официальной валютой на территории Грузии является лари. Код валюты по ISO 4217 — GEL. Валюта введена в 1995 году в период правления Э. Шеварднадзе. 1 лари = 100 тетри (белая). В настоящее время в обращении находятся монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 тетри, 1 лари, 2 лари, и банкноты в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 лари. Также Национальный банк Грузии выпускает коллекционные (посвящённые памятным датам) и инвестиционные монеты различных достоинств.

С 5 апреля 1993 года по 2 октября 1995 года валютой Грузии был купон лари, ставший с 20 августа 1993 года единственным законным средством платежа на территории Грузии. Валютный курс был изначально приравнен к российскому рублю, которому эта валюта пришла на смену. Выпускались только банкноты, достоинством от 1 до  купонов (в том числе довольно нестандартные: 3, 3000,  и  купонов). Купон лари подвергался гиперинфляции (678,4 % в 1995 году) и был заменён новой национальной валютой — грузинским лари с коэффициентом  : 1.

Внешнеэкономические связи 
Внешняя торговля Грузии характеризуется отрицательным торговым балансом, импорт в несколько раз превышает экспорт.

В 2017 году экспорт из Грузии составил $ 3,21 млрд, импорт — $ 8,08 млрд. Основные статьи экспорта: руды, металлы и сплавы (до 38 % стоимости), продукты питания и напитки (включая вина) — 16,3 %, химические товары — 10,7 %, текстиль — 6,35 %. Основные статьи импорта: машины и оборудование — 17,8 %, химикаты — 10,2 %, транспортные средства — 9 %, нефтепродукты — 8,7 %, металлопрокат и металлическое сырьё — 7,2 %.

Основным внешнеторговым партнёром (на 2013 год) является Турция, с которой с 2007 года у Грузии действует соглашение о свободной торговле. При этом Грузия является рынком сбыта турецких товаров. В 2013 году турецкий экспорт в Грузию составил $ 1,34 млрд, а грузинский экспорт в Турцию только $ 182,8 млн. Вторым торговым партнёром Грузии ($ 1,34 млрд по итогам 2013 года) является Азербайджан, торговля с которым носит более сбалансированный характер. В 2013 году экспорт из Грузии в Азербайджан — $ 710,3 млн, а импорт — $ 638,1 млн. Важным партнёром является КНР, товарооборот с которой в 2011 году составил $ 553 млн.

Культура

В астрономии 
В честь Грузии назван астероид (781) Картвелия, открытый в 1914 году российским (советским) астрономом Григорием Неуйминым и названный в честь своего родного города.

См. также

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 

 
 
 Asmus, Ronald. A Little War that Shook the World : Georgia, Russia, and the Future of the West. NYU (2010). 
 Gvosdev, Nikolas K.: Imperial policies and perspectives towards Georgia: 1760—1819, Macmillan, Basingstoke 2000, 
 Goltz, Thomas. Georgia Diary : A Chronicle of War and Political Chaos in the Post-Soviet Caucasus. Thomas Dunne Books (2003). 
 Jones, Stephen. Georgia: A Political History Since Independence (I.B. Tauris, distributed by Palgrave Macmillan; 2012) 376 pages;
 Lang, David M.: The last years of the Georgian Monarchy: 1658—1832, Columbia University Press, New York 1957

Ссылки 

 
 
 
 Georgia profile from the BBC News
 
 Грузия в энциклопедии «Кругосвет»
 

 
Государства — члены ООН
Государства — бывшие члены Организации Договора о коллективной безопасности
Государства — бывшие члены Содружества Независимых Государств